Shax-î Pêris kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Bīris, berg, Ninawa, 
 Silsilat Jibāl Bīrsī, bergskedja, Ninawa, 

Robotskapade Irakförgreningar